Gauthier  Berthout, seigneur de Grimbergen.
Gauthier  d'Oisy, seigneur d'Oisy.

Voir aussi : 
Gautier  de Brienne, comte de Brienne au .